Ріальто — центральний район Венеції, Італія, у сестієрі Сан-Поло
 Міст Ріальто () — міст у Венеції через Гранд-канал в районі Ріальто.
 Ріальто — муніципалітет в Італії, у регіоні Лігурія, провінція Савона.